Shortsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Shortsville (New York)
 Shortsville (Pennsylvania)
 Shortsville (Virginia)